Visakhapatnam (district), een district in de Indiase staat Andhra Pradesh
Visakhapatnam (stad), hoofdstad van bovengenoemd district